Кораре има више значења:

 Кораре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кораре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику